A 2012–2013-as női EHF-bajnokok ligája az európai női kézilabda-klubcsapatok legrangosabb tornájának 20. kiírása volt. A címvédő a montenegrói Budućnost csapata. Magyarországról két csapat kvalifikálta magát, a bajnoki címvédő Győri Audi ETO és a bajnoki ezüstérmes FTC Rail Cargo Hungaria. Romániából is két csapat kvalifikálta magát, a bajnoki címvédő Oltchim Râmnicu Vâlcea és a selejtezőből feljutó U Jolidon Cluj.

A BL-t a Győri Audi ETO nyerte, amely története első nemzetközi kupagyőzelmét szerezte.

Selejtezők 
A selejtezőben 17 csapat indult. A főtáblára jutásért három, négycsapatos, egy háromcsapatos, egy kétcsapatos csoportban, oda-visszavágós párharcban mérkőztek meg a csapatok. Mindegyik csoportból az első helyezett jutott tovább és az oda-visszavágós párharc győztese. A továbbjutók: Viborg HK, Buxtehunder SV, U Jolidon Cluj, FTC-Rail Cargo Hungaria és a Zvezda Zvenyigorod

1. csoport 
A kvalifikációs tornát Viborgban rendezték.

2. csoport 
A kvalifikációs tornát Trondheimben rendezték.

3. csoport 
A kvalifikációs tornát Kolozsváron rendezték.

4. csoport

Pótselejtező 
A kvalifikációs tornát Párizsban rendezték.

Csoportkör 
A csoportkörben 16 csapat szerepelt. Minden csoportban 4 csapat volt. A középdöntőbe az első két helyezett jutott be. A harmadik helyezettek a Kupagyőztesek Európa-Kupájában folytathatták a küzdelmeket.

Sorsolás 
A csoportkör sorsolását 2012. július 6-án tartották Németországban.

Kiemelés 

1. kalap
  Budućnost Podgorica
  Győri Audi ETO
  Larvik HK
  Oltchim Râmnicu Vâlcea
2. kalap
  Randers HK
  Thüringer HC
  Dinamo Volgograd
  RK Krim Mercator Ljubljana

3. kalap
  Hypo NÖ
  HC Podravka Vegeta
  IK Sävehof
  Zvezda Zvenyigorod
4. kalap
  Viborg HK
  Buxtehuder SV
  U Jolidon Cluj
  FTC-Rail Cargo Hungaria

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő 
A 8 csapatot két, négycsapatos csoportba osztották. Minden csoportba két csoportelső és két csoportmásodik került. A csoportokból az első két helyezett továbbjutott az elődöntőbe.

I. csoport

II. csoport

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

1. mérkőzések

2. mérkőzések

Döntő

1. mérkőzés

2. mérkőzés

Jegyzetek

Források 
 Az Európai Kézilabda-szövetség hivatalos honlapja 
 Az EHF-bajnokok ligája hivatalos honlapja 

Ehf
Ehf
Női EHF-bajnokok ligája